PTY steht als Abkürzung für:
 IATA-Code für den Flughafen Panama–Tocumen, Panama
 Programme Type, eine Senderkennung für Radios mit RDS, siehe Radio Data System#Programme Type
 Pseudoterminal, ein Dienst für Unix
 Proprietary Company, eine private Gesellschaftsform in Australien und Südafrika

Abkürzung